Горица:
 Горица — прежнее и современное словенское название города Гориция, ныне находящегося на территории Италии
 Нова-Горица — часть этого города, располагающаяся ныне на территории Словении
 Горица — средневековое графство с центром в Гориции под управлением Горицкой династии
 ряд топонимов в Болгарии
 сёла:
 Горица — в Бургасской области.
 Горица — в Варненской области.
 Горица — в Добричской области.
 Горица — в Тырговиштской области.
 Горица — река в Болгарии, приток Джермана (бассейн Струмы), известна водопадом высотой 39 м.
 Горица — прежнее, славянское наименование албанского города Корча.
 Украина:
 Горица — село в Славутском районе Хмельницкой области.
 Горица — село в Менском районе Черниговской области.
 «Горица» — словенский футбольный клуб из города Нова-Горица.
 «Горица» — хорватский футбольный клуб из города Велика-Горица.
 «Иванчна-Горица» — словенский футбольный клуб из города Иванчна-Горица.
 Горица — славянское женское имя.

См. также 
 
 
 Горицы